Iampil peut désigner :
 Iampil, commune urbaine de l'oblast de Khmelnytskyï, en Ukraine
 Iampil, commune urbaine de l'oblast de Soumy, en Ukraine
 Iampil, ville de l'oblast de Vinnytsia, en Ukraine
 , ville de l'oblast de Donetsk, en Ukraine